El Molí d'Avall està situat el terme de l'Arbolí (Baix Camp, tot i que anteriorment pertanyia al Priorat).

Es troba en una vall del Riu d'Arbolí, i s'hi accedeix per una pista forestal que surt de la carretera comarcal C-242 quan passa pel Coll d'Alforja. És un dels diversos molins de la zona, habitats fa molts anys, com el Molí d'en Racó o el Mas de la Garra.

Arbolí
Molins del Baix Camp